Euthanasie
Le Droit à la mort: Suicide mode d’emploi, ses lecteurs et ses juges